Double Dutch – slang britannico equivalente a parlare arabo (letteralmente "olandese doppio")
 Double Dutch – tipo di scrittura usato dall'autore olandese John O'Mill
 Double Dutch – gioco consistente nel saltare due corde
 Double Dutch – album dei The Eames Era del 2005
 Double Dutch – singolo di Malcolm McLaren del 1983
 Double Dutch – romanzo di Sharon M. Draper del 2002